Admiralty Bay (baie de l'Amirauté) peut désigner :
 Admiralty Bay, une baie de Nouvelle-Zélande ;
 Admiralty Bay, une baie de l'île du Roi-George, en Antarctique.